Dossenheim kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Dossenheim-sur-Zinsel, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Dossenheim-Kochersberg, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tyskland 

 Dossenheim, Baden-Württemberg, ort och kommun,